Пол Вулфовиц (; род. 22 декабря 1943) — американский политик, президент Всемирного банка в 2005 — 2007 годах.

Политик США 
Отец Вулфовица Джейкоб, выходец из Польши еврейского происхождения, переехал в США после Первой мировой войны и стал выдающимся математиком-статистиком.

Пол же стал очень влиятельным разработчиком стратегии внешней политики США в эпоху после холодной войны. Его интеллектуальными наставниками были философ Лео Штраус (Вулфовиц успел прослушать у него только два курса в Чикагском университете) и моралист Алан Блум. Пол писал диссертацию по ядерной технологии на Ближнем Востоке у видного ядерного стратега  (в своё время убедившего Рональда Рейгана начать разработку системы Противоракетной обороны), практический опыт черпал у сенаторов Джорджа Шульца, Генри Джексона, Дика Чейни и Дональда Рамсфелда. Создал систему своих протеже из тех, с кем учился в Корнеллском университете и кому преподавал в Йельском университете (Скутер Либби, глава офиса вице-президента до осени 2005 года, учёный Фрэнсис Фукуяма и другие). В настоящее время работает в политологическом центре Американского института предпринимательства.
 Член Центра политики безопасности США, лауреат награды «Хранитель Пламени» от Центра политики безопасности США (2003).

Госдепартамент и Министерство обороны США 
После работы у сенатора-демократа Джексона двадцать пять лет проработал в Госдепартаменте и Пентагоне. При Ричарде Никсоне по заданию тогдашнего директора ЦРУ Джорджа Буша работал в «», которая готовила независимые от ЦРУ доклады по оценке советской угрозы.

При президенте Джеймсе Картере, находясь на посту помощника министра обороны по региональным программам, впервые поставил вопрос о необходимости создать в регионе Персидского залива инфраструктуры для переброски войск на случай нападения на нефтяные месторождения Саудовской Аравии и Кувейта советских войск и, возможно, Ирака.

С 1986 по 1989 был послом США в Индонезии.

Заместитель министра обороны США 
Занимал должность заместителя министра обороны США с 2001 по 2005 год, а в 1989—1993 при Буше-старшем работал в качестве заместителя министра обороны Дика Чейни. После войны в Персидском заливе 1991 года Вулфовиц и его тогдашний помощник Скутер Либби подготовили «Руководство по оборонному планированию» 1992 года, которое стало известно как «», чтобы «задать направление нации на следующее столетие», где впервые заговорили о принципах американской гегемонии в однополярном мире. Именно этот документ лёг в основу Стратегии национальной безопасности () администрации Буша-младшего в 2002 году. После теракта 11 сентября 2001 г. содействовал созданию в Пентагоне Управления специальных планов (), просуществовавшего с сентября 2002 по октябрь 2003.

Президент Всемирного банка 
В январе 2005 был выдвинут на должность президента Всемирного банка и в июне того же года занял её. Должность президента Всемирного банка занимал с июня 2005 по 30 июня 2007 года.

Мнения о Вулфовице 
Как отмечал Генри Киссинджер: «Каждый, кто знает Вулфовица по его работе в качестве посла в Индонезии, а также помощника госсекретаря по Азии, подтвердит, что он оказывал сильную поддержку демократии и социальному прогрессу в этих странах».

Скандалы 
 30 января 2007 года при посещении мечети в турецком городе Эдирне Вулфовицу пришлось снять обувь (в мечети полагается находиться без обуви). При этом обнаружилось, что у него дырявые носки. В результате этого инцидента был создан международный фонд сбора средств на новые носки для Пола Вулфовица «1,000,000 socks for Paul Wolfowitz».
 В апреле 2007 года ассоциация служащих Всемирного банка заявила, что Вулфовиц «разрушил» доверие сотрудников и должен покинуть свой пост. Вулфовица обвинили в фаворитизме — в связи с продвижением им, в ущерб другим, своей любовницы и сожительницы Шаха Резы. В результате скандала Пол Вулфовиц ушёл с поста президента Всемирного банка, и с 30 июня 2007 года по 30 июня 2012 года его занимал Роберт Зеллик, которого потом сменил на этом посту Джим Ён Ким.

Примечания

Ссылки 

 

Выпускники Средней школы Итака (Итака, Нью-Йорк)
Выпускники Чикагского университета
Выпускники Корнеллского университета
Преподаватели Йельского университета
Преподаватели Школы передовых международных исследований (Университет Джонса Хопкинса)
Политики США
Дипломаты США
Послы США в Индонезии
Президенты Всемирного банка
Неоконсерватизм
Персоналии:Совет по международным отношениям